Доспінешть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Бухоч.
 Доспінешть () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Вішинешть.